Замковая гора () — городище и урочище на левом берегу реки Рось в центре города Белая Церковь, где находился Юрьев Русский, Киевская область, Украина. Памятник архитектуры XI-XIII веков, взятый под охрану государства согласно постановлению Совета Министров УССР № 711 от 21 июля 1965 года. Имеет охранный номер 100002-Н. Координаты — 49°47′29″ с. ш. 30°06′37″ в. д.

В качестве звена Поросской оборонительной линии на Замковой горе в 1032 году появились Корсунь, Богуслав, Стеблев, Володарка (летописный Володарев) и другие населённые пункты Поросья. И именно в тот год на скалистом левом берегу Роси появился военно-феодальный замок, получивший название Юрьев. Замок впоследствии «оброс» городком, который в конце XIII века стал кафедральным центром Поросской епархии.

Сердцем города была Замковая гора с размещенным на ней детинцем (замком). Также на ней стоял белокаменный собор — обязательный атрибут епархиального центра.

Юрьев остается историческим ядром Белой Церкви, так как вокруг Замковой горы было сформировано поселение. Район современной Соборной площади, прилегающей к Замковой горе с северной стороны был достаточно заболоченной местностью, однако юрьевцы преодолели природу, и до разрушения монголо-татарами здесь существовали жилые дома.

Юрьев жил в постоянном напряжении. Набеги печенегов изменились натиском половцев, а затем — татар. Город постоянно мешал их походам на север. Не раз его разрушали до основания. Последний раз Юрьев лежал в руинах в XIII веке.

Сожженый кочевниками Юрьев оставил после себя только высокий полуразрушенный епископский собор. Это сооружение, построенное из белого камня, долгое время служило переселенцам ориентиром среди густых и диких лесов, покрывавших в то время долину Роси.

После повторного сжигания города на Замковой горе остались только руины церкви святого Георгия (построена в 1050 году), которая, в отличие от предыдущего храма, не была белого цвета. Поскольку, по одной из версий, в народе Георгий (Юрий) считался святым, носящим белую одежду, то и остатки храма, который служил ориентиром в степи, тоже стали звать церковью Белого, то есть Юрия.

В 1550 году после многочисленных татарских погромов киевский воевода Семен-Фридрих Глебович Пронский построил четырёхбашенный замок с земляным валом, рвом и дубовыми столбами.

Примечания

Литература 
  // . — 1952. — Т. 6.
 Орлов Р. С. «Літописний Юріїв — сучасна Біла Церква: пам’ятки археології та історії». — , 1991.
 Стародуб О. В. «Дослідження Білоцерківської археологічної рятувальної експедиції» // «Археологічні відкриття в Україні 1999—2000 роках». — , 2001.
 
 
 Кучера М. П. «Звіт про роботу розвідзагону по обстеженню городищ Київщини у 1972 році» // Науковий архів Інституту археології НАН України.
 Орлов Р. С. «Раскопки в Белой Церкви» // «Археологические открытия 1980 года». , 1981.
 Орлов Р. С. «Работы Белоцерковской экспедиции» // «Археологические открытия 1981 года». , 1982.
 Орлов Р. С. «Работы Белоцерковской экспедиции» // «Археологические открытия 1982 года». , 1983.
 Орлов Р. С., Булкин В. А. «Работы Белоцерковской экспедиции» // «Археологические открытия 1983 года». , 1984.
 

Белая Церковь
Городища Киевской области